Wahlkreis Dresden 3 steht für folgende Landtagswahlkreise:

* Wahlkreis Dresden III (1990)
 Wahlkreis Dresden 3 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden 3 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 3 (seit 2014)